Evard ist der Familienname folgender Personen:

 André Evard (1876–1972), Schweizer Maler und Zeichner
 Klaus Evard, deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Gründer der EBS
 Marguerite Evard (1880–1950), Schweizer Feministin und Lehrerin